Кусон ( ) — город в центре провинции Пхёнан-Пукто, на северо-западе КНДР.

Географическое положение 
Город граничит с уездом Тэгван на севере, уездом Тхэчхон на востоке, уездом Кваксан и городом Чонджу на юге, уездом Чхонма на западе. Среднегодовая температура составляет 8,2 °C, при этом средняя температура в январе составляет −9,6 °C, а в августе — 23,3 °C.

История 
В 1959 году здесь был построен и введён в эксплуатацию Кусонский станкостроительный завод производственной мощностью 1 тыс. станков в год.

В начале 1970х годов город был промышленным центром, основой экономики которого являлись машиностроение (станки, горно-шахтное оборудование) и текстильная промышленность.

Образовательные учреждения, расположенные в Кусоне, включают механический колледж Кусона и промышленный колледж Кусона. В городе также расположен замок династии Корё . Кусон также является домом для большого количества военной промышленности КНДР, так как в этом районе находятся как военные заводы, так и урановые рудники.

Транспорт 
Железнодорожная станция.

Возле города также находится аэропорт , который является местом испытания ракет.

Внутреннее деление

Примечания 

Города провинции Пхёнан-Пукто‎